Last and First Men steht für:

 Last and First Men (Film), Film von Jóhann Jóhannsson (2020)
 Last and First Men, Originaltitel des Romanes Die letzten und die ersten Menschen von Olaf Stapledon (1930)